Ба́нда бра́тьев Толстопя́товых — вооружённая организованная преступная группировка, действовавшая в Ростове-на-Дону в 1968—1973 годах под предводительством уроженца Брянщины Вячеслава Павловича Толстопятова.

Масштаб, техническая оснащённость, подготовленность и сам факт возникновения и успешного долговременного существования этой уголовной банды уникальны для СССР 1960-х — 1970-х годов, что придало банде легендарный характер и сделало её частью фольклора города Ростова-на-Дону и СССР.

Структура и вооружение 
Организатор и лидер банды — Вячеслав Павлович Толстопятов, младший из двух братьев Толстопятовых, родился в 1940 году в селе Сельцо в окрестностях Брянска.

С детских лет увлекался конструированием, черчением и рисованием. Вячеслав особенно любил срисовывать. Он мог часами корпеть над какой-нибудь книжкой, перерисовывая иллюстрацию, и добиваясь абсолютного сходства — вплоть до мельчайшей детали. Примерно в пятнадцатилетнем возрасте Вячеслав приноровился срисовывать денежные купюры. Он рисовал 50-ти и 100-рублёвые денежные знаки (это было до денежной реформы в СССР 1961 года).

Сначала Слава разменивал их в винно-водочных магазинах. Купленную бутылку забрасывал в кусты (всю жизнь Вячеслав почти не пил спиртного), а настоящие деньги тратил на сладости, книги, инструменты. Со временем он приноровился сбывать нарисованные деньги таксистам: проезжал небольшое расстояние на машине, протягивал шофёру сложенную купюру (надо заметить, что «дореформенные» послевоенные денежные знаки своими размерами были гораздо крупнее нынешних), брал сдачу и исчезал.

Видя, что таксисты никогда не разворачивают купюры, Вячеслав осмелел до такой степени, что стал рисовать деньги только с одной стороны. Это его и погубило. 23 февраля 1960 года таксист по фамилии Метелица, подвезя Вячеслава до Пригородного вокзала, всё-таки развернул предложенную ему купюру — и обомлел, увидев с обратной стороны чистый лист бумаги.

«Вячеслав признался во всём сразу, — вспоминал следователь по первому делу Толстопятова А. Грановский. — На следственном эксперименте, используя лишь цветные карандаши, акварельные краски, клей БФ-2, циркуль, линейку и лезвие, Вячеслав за четыре часа (!) нарисовал абсолютно точную копию 100-рублёвой купюры. Мы все ахнули. Даже в милиции, даже находясь под следствием, Вячеслав завоевал всеобщую симпатию своей вежливостью, скромностью, начитанностью. Беседовать с ним было одно удовольствие. Я ходатайствовал в суде о смягчении наказания — учитывая юный возраст, полное раскаяние, содействие, оказанное следствию».

Подделка денежных знаков относится к разряду тяжких преступлений против государства, но приговор суда был необычайно мягок; четыре года лишения свободы в колонии общего режима. В тюрьме состоялось знакомство Толстопятова с Сергеем Самасюком (род. в 1942 в Ивановском районе Брестской области БССР) и появился замысел банды. Выйдя на свободу, Толстопятов-младший заручился поддержкой старшего брата Владимира, который выделил ему помещение, приспособленное под штаб и мастерскую банды. Четвёртым участником банды стал давний знакомый братьев Владимир Горшков (род. в 1940 в Ростове-на-Дону).

Всё вооружение банды было изготовлено самими братьями Толстопятовыми в полупромышленных условиях: заготовки делались в подпольной мастерской, секретный вход в которую был скрыт при помощи особенным образом поворачивающегося зеркала, а фигурные детали заказывались знакомым заводским фрезеровщикам под видом запчастей к бытовой технике. Всего было изготовлено четыре малокалиберных семизарядных револьвера, три малокалиберных складных пистолета-пулемёта уникальной конструкции, ручные гранаты и даже импровизированные бронежилеты.

Толстопятовы разработали и отработали тактику захвата чужих автомобилей со взятием водителя в заложники, поскольку использование личного автотранспорта было фактически невыполнимой и излишней задачей, так как личный автомобиль в тех условиях моментально демаскировал и разоблачал бы группу.

Сведения о якобы имевшей место попытке собрать вертолёт для воздушных налётов, скорее всего, следует отнести к разряду городских легенд, однако такая легенда наилучшим образом характеризует степень технических амбиций боевиков банды.

Тактика разбойных нападений 
В целом следует признать, что тактика банды являлась на тот момент передовой для преступного мира СССР, а степень её разработанности неизбежно провоцирует сравнение с действиями чикагских гангстеров, городских партизан и спецслужб (многие ростовчане подозревали банду в сотрудничестве с западными спецслужбами). Эта тактика включала «правильное» ограбление банка, захват заложников, наблюдение и сбор информации после совершения акции, уход от погони, конспирацию, подготовку алиби, переобучение, конспиративное лечение и маскировку. Для личной маскировки участники банды использовали чёрные чулки, в связи с чем получили прозвище «Фантомасы».

Бандиты выработали два основных варианта тактики ограбления:

 Один из бандитов останавливает в городе машину с просьбой подвезти. В месте, названном им, под видом его друзей дожидаются остальные члены банды. После того, как они садятся в автомобиль, водителя связывают, помещают на заднее сиденье или в багажник. За руль садится Вячеслав Толстопятов и ведёт машину к месту нападения. Непосредственно нападение осуществляют Самасюк и Горшков. После захвата денег на большой скорости покидают место преступления, машину с водителем бросают в неприметном месте.
 Непосредственно на месте нападения захватывается автомобиль инкассаторов или кассира. Нападение осуществляют все вместе и на той же машине скрываются.

В обязанности Владимира Толстопятова входило наблюдение за обстановкой после преступления, действиями милиции, рассказами свидетелей.

Нападения 
Первое нападение банда попыталась совершить 7 октября 1968 года. В этот день Вячеслав Толстопятов, Самасюк и Горшков захватили машину, принадлежавшую Ростовскому часовому заводу, с целью ограбления кассира у здания областной конторы Госбанка СССР на углу улицы Энгельса (ныне Большая Садовая) и проспекта Соколова. Нападению предшествовала длительная подготовка: бандиты вели наблюдение за процессом получения денег кассирами, установили, в какие дни и часы происходит наиболее интенсивная выдача денег. Однако водитель Д. Арутюнов при виде пистолета резко нажал на тормоз и выскочил из машины. Тогда бандиты решили не совершать нападение в этот день, понимая, что он сообщит о захвате в милицию. Машина была брошена во дворе Дома актёров. Чтобы не придавать этому делу лишнего шума, Вячеслав сам позвонил в милицию из телефона-автомата и сообщил, где находится машина, добавив, что он с приятелями решил разыграть водителя, но тот не понял шутки и испугался водяного пистолетика.

Уже через три дня на машине соучастника Толстопятовых Срыбного была осуществлена попытка нападения на кассира Ростовской обувной фабрики. Чтобы Срыбного не заподозрили в соучастии, ему предварительно связали руки. Но и тут «Фантомасам» не повезло: вначале они не успели напасть на кассира до её посадки в машину, а затем эта машина неожиданно, в нарушение правил движения, свернула в ворота фабрики.

22 октября 1968 года бандиты ворвались в магазин № 46 в посёлке Мирный. Открыв беспорядочную стрельбу, они направились к кассе. Но кассирам удалось спрятать основную часть денег, добыча в тот день составила лишь 526 рублей. Оказавшийся рядом пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны Г. С. Чумаков, попытался задержать налётчиков, но был убит автоматной очередью в спину Вячеславом Толстопятовым.

25 ноября 1968 года Вячеслав Толстопятов, Самасюк и Горшков, угнав автомобиль, который принадлежал ростовскому радиотехникуму, скрутили водителя и поехали к Октябрьскому отделению Госбанка. Едва из дверей появилась женщина с сумкой, как к ней с автоматом подбежал Самасюк, выстрелил в воздух и вырвал у женщины сумку. В сумке оказалось 2700 рублей.

29 декабря 1968 года банда Толстопятовых совершила нападение на продовольственный магазин на улице Мечникова; добыча составила 1498 рублей.

Во время нападения на Химический завод имени Октябрьской революции банда Толстопятовых потерпела неудачу, хотя готовила его скрупулезно: Вячеслав сам приходил на завод, пытался устроиться на работу, читал объявления на стендах, узнавал дни, когда привозили заработную плату, рассматривал кассирш, наблюдал за машиной, привозящей деньги из банка. И всё же нападение сорвалось: сумку с деньгами несла не кассирша, а охранник. Не помогли и выстрелы в землю. Охранник с сумкой побежал внутрь завода, затем вытащил свой наган и направил его в сторону нападавших. Раздались выстрелы. Банде Толстопятовых пришлось уносить ноги, они неслись к своей машине, а сзади раздавались выстрелы, одна пуля попала Горшкову в спину. На захваченном по пути грузовике они едва скрылись от погони.

Понимая, что в городе на них началась облава, бандиты решили залечь на дно. Перерыв растянулся на полтора года. В этот период банда не предпринимала никаких активных действий. Горшков залечивал спину, а Самасюка в это время за какое-то незначительное преступление отправили «за колючую проволоку».

В августе 1971 года банда Толстопятовых собралась вместе и 25 августа совершила нападение на строительную организацию «УНР-112»; добыча составила 17 тысяч рублей.

16 декабря 1971 года братья и их сообщники совершили нападение на инкассаторов у сберкассы на улице Пушкинской; добыча составила 20 тысяч рублей. Горшков был ранен в руку.

В общей сложности, с октября 1968 года по июнь 1973 года «фантомасы» совершили 14 вооружённых нападений, двоих горожан убили, троих ранили. Общая сумма награбленного составила около 150 тысяч рублей.

Задержание 

Для задержания банды был создан оперативный штаб МВД, насчитывавший свыше сотни сотрудников, были развёрнуты мобильные группы реагирования, произведена частичная радиофикация транспортных средств милиции.

Конец банды наступил 7 июня 1973 года при попытке ограбить кассу НИИ «Южгипроводхоз». Машина, захваченная бандой, была остановлена после лёгкого столкновения с поездом, завязалась перестрелка с работниками милиции. Прямо на мешке с деньгами был убит Сергей Самасюк, бандит Горшков вновь получил огнестрельное ранение и вместе с остальными был задержан.

Непосредственное участие в задержании бандитов принимали младший сержант милиции А. А. Русов и капитан противопожарной службы В. А. Салютин.

Приговор 
1 июля 1974 года Ростовским областным судом был вынесен приговор, согласно которому трое участников банды (Вячеслав Толстопятов, Владимир Толстопятов, Владимир Горшков) получили высшую меру наказания — расстрел, а восемь соучастников приговорены к разным срокам тюремного заключения за пособничество или недонесение (статьи 77; 175; 196, часть 1; 196, часть 3 Уголовного кодекса РСФСР).

Все кассационные жалобы были отклонены, и 6 марта 1975 года приговор был приведён в исполнение.

В культуре 

 Сериал «Однажды в Ростове» (24 серии, 2012, режиссёр — Константин Худяков, продюсер — Сергей Жигунов). В роли Вячеслава Толстопятова — Владимир Вдовиченков.
 Упоминания о «Фантомасах» можно найти в романах современного российского писателя Данила Корецкого, живущего и работающего в Ростове.
 «Фантомасы» также являются героями романа «Ростов-папа» донского писателя Антона Геращенко.
 «Фантомасам» посвящён двухсерийный документальный фильм «Угрозыск против фантомасов» из цикла «Следствие вели…».
 О «Фантомасах» снят фильм из документального цикла «Бандиты эпохи социализма».
 О «Фантомасах» снят фильм «Фантомасы против МУРа» из документального цикла «Легенды советского сыска».
 Документальный фильм «Оружейная мастерская фантомасов» из серии «Тайные знаки» на канале «ТВ-3».
 Распространено мнение, что деятельность банды Толстопятовых легла в основу сюжета художественного фильма «Грачи» (1982). В действительности прототипами Грачей стали члены другой семейной банды из Ростовской области — братья Пётр и Владимир Билык и муж их сестры Афанасий Ставничий (в фильме его персонаж носит фамилию Осадчий).
 О банде Толстопятова упоминается в сериале «Бандитский Петербург» (ч. 2 «Адвокат», серия 1), когда Евдокия Андреевна рассказывает Челищеву о своей прошлой жизни.
 В 2009 году вышел художественный фильм «В Париж!», где отец и сын грабят магазины и инкассаторские машины. Главные герои скрывали лица под женскими чулками и использовали самодельный револьвер. Действие фильма происходит в 1968 году. Что примечательно, главным героям сотрудники милиции тоже дали прозвище «фантомасы».
 В 2018 году рэпер Влад Валов (ШЕFF) записал песню «Ростовские фантомасы»

В Ростове-на-Дону одна из улиц названа в честь рабочего магазина № 21 Октябрьского райпищеторга Владимира Юрьевича Мартовицкого, который отважно пытался задержать преступников из банды братьев Толстопятовых и был ими убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР «за проявленную храбрость, мужество и самоотверженные действия при задержании опасных преступников» В. Ю. Мартовицкий посмертно был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Примечания

Источники 
 
  (речь государственного обвинителя на суде)

Ссылки 
 Легенды Старого Ростова — братья Толстопятовы. Дюжина достоверных фактов из жизни «ростовских фантомасов». // olenalex.livejournal.com, 17 октября 2009 
 Лариса Ионова (Ростов-на-Дону). Как был убит «Фантомас». Банда Толстопятовых «разбудила» советскую милицию // «Российская газета», 24 августа 2011
 Александр Пилипчук. «Граждане судьи! Смягчите наказание! Я — инвалид бандитизма!» // pravo.ru, 11 февраля 2013 
 Блестящие стволы. Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город // Лента. Ру, 11 марта 2020
 «Однажды в Ростове»: «Комсомолка» изучила реальное уголовное дело банды Толстопятовых // Комсомольская правда, 22 апреля 2015

Банды СССР и Советской России
История Ростова-на-Дону
Преступные группировки Ростовской области
Банды братьев
Казнённые в 1975 году
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в Новочеркасской тюрьме